Snerle kan henvise til det danske navn for to forskellige planteslægter i Snerle-familien (Convolvulaceae):
 Snerle (Calystegia)
 Snerle (Convolvulus)